Константин Авенирович Неусыпин (14 февраля 1960 года, Москва) — советский российский учёный, специалист в области интеллектуальных систем, обработки информации навигационных систем и комплексов летательных аппаратов. Лауреат  Премии Правительства Российской Федерации в области образования (2014), лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2016).

Исследовал алгоритмы оценивания, управления, комплексирования и построения прогнозирующих моделей. Разработал критерии степени наблюдаемости, управляемости переменных состояния и степени идентифицируемости параметров моделей динамических систем.

Биография 
Родился 14 февраля 1960 года в городе Москве, д.т. н., профессор, профессор кафедры «Системы автоматического управления», руководитель научно-образовательного центра «Интеллектуальные системы», директор международной российско-китайской лаборатории «Интеллектуальные электромеханические системы».

 Выпускник МВТУ им. Н. Э. Баумана, 1983 г.

 С 1984 по 1986 гг. — очная аспирантура

 В 1987 г. присуждена ученая степень кандидата технических наук

 В 1987—1992 — научный сотрудник, старший научный сотрудник Московского института электроники и математики (МИЭМ)

 1992—1995 — докторант МИЭМ

 1996 — присуждена ученая степень доктора технических наук

 С 1996 г. — профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана

 В 1999 г. присуждено учение звание профессор

 С 2012 г. — руководитель НОЦ «Интеллектуальные системы» МГТУ им. Н. Э. Баумана, в 2013 г. Неусыпин К. А. совместно с Нанкинским университетом науки и технологий (NJUST) организовал международную российско-китайскую лабораторию «Интеллектуальные электромеханические системы»
 C 2020 г. — заведующий кафедрой «Системы автоматического управления» МГТУ им Н. Э. Баумана

В качестве приглашённого профессора читал лекции в университетах различных стран, в частности КНР (Бэйханский университет (BUAA), Академия космонавтики, Пекинский политехнический университет (BIT), Нанкинский университет науки и технологий (NJUST)), Вьетнам (Вьетнамский государственный технический университет имени Ле Куй Дона).

Лаборатория «Интеллектуальные электромеханические системы» реализует международные образовательные и научные проекты в МГТУ, Пекинском политехническом университете (BIT), Нанкинском университете науки и технологий (NJUST), международные конференции, Международный научно-образовательный Проект 111 (КНР).

Более 20 лет является членом трех диссертационных советов. Председатель программного комитета международного симпозиума «Современные аспекты фундаментальных наук», руководитель международной конференции ICIPCE, индексированной в базе Scopus.

Избранные работы 
Имеет более 300 публикаций, среди которых 21 монография, в том числе 2 монографии изданы за рубежом, 15 учебных пособий, 11 авторских свидетельств на изобретения и патентов РФ.

Входит в топ 100 самых продуктивных и цитируемых российских ученых по направлениям «космические исследования» и «автоматика, вычислительная техника».

1. Неусыпин К. А., Логинова И. В. Вопросы теории и реализации интеллектуальных систем. М.: Сигналъ МПУ, 1999.

2. Неусыпин К. А., Неусыпин А. К. Системы управления космическими летательными аппаратами. М.: Изд. МГОУ, 2004.

3. Неусыпин К. А. Современные системы и методы наведения, навигации и управления летательными аппаратами. М.: Изд-во МГОУ, 2009.

4. Ke Fang, Neusipin K. A. Algorithms in intelligent control systems of aerocrafts. China, Chendu: Sichuan University Press, 2011.

5. Неусыпин К. А., Фам Суан Фанг. Алгоритмические методы повышения точности навигационных систем летательных аппаратов. Ханой, Изд. «Мир», 2009.

6. Neusypin K.A., Proletarsky A.V., Shen Kai, et al. Aircraft self-organization algorithm with redundant trend // Journal of Nanjing University of Science and Technology. 2014. No. 5. P. 602—607.

7. Shakhtarin B.I., Shen Kai, Neusypin K.A. Modification of the Nonlinear Kalman Filter in a Correction Scheme of Aircraft Navigation Systems // Journal of Communications Technology and Electronics. 2016. Vol. 61, No. 11. P. 1252—1258.

8. Шэнь Кай, Неусыпин К. А. Исследование критериев степеней наблюдаемости, управляемости и идентифицируемости линейных динамических систем // Мехатроника, автоматизация, управление. 2016. № 11. C. 723—731.

Награды, премии, почётные звания 

 Победитель конкурса МГТУ «Лучший преподаватель» в 2000 г.;
 Памятная медаль «Патриот России»;
 Лауреат Премии Правительства РФ в области образования в 2014 г.;
 Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники в 2016 г.
Почетный работник сферы образования РФ 2021 г.

Примечания

Ссылки 

1. Профессор кафедры «Систем автоматического управления» МГТУ им. Н. Э. Баумана  

2. Вручение премий Правительства 2014 года в области образования  

3. О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2016 года в области науки и техники  

Выпускники МГТУ
Преподаватели МГТУ